Gareau ist der Familienname folgender Personen:

 France Gareau (* 1967), kanadische Leichtathletin
 Jacqueline Gareau (* 1953), kanadische Marathonläuferin

Gareau steht für:
 Gareau Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller